Norma social, un dels comportaments o senyals dins d'una societat o grup.
 Norma no escrita, norma social que forma part de la lògica cultural d'aquesta, assumida de manera implícita.
 Norma o cànon estètic, regla de representació en pintura, escultura o arquitectura.
 Norma nom llatí de la Constel·lació d'Escaire.
 Norma (Bellini), òpera de Vincenzo Bellini.
 Norma (matemàtiques), aplicació que assigna a cada vector la seva llargada.
 Norma jurídica, regla o ordenació del comportament dictada per autoritat competent, l'incompliment de la qual porta aparellat una sanció.
 Norma lingüística, construccions usuals o a una abstracció lingüística.
 Norma editorial, editorial catalana de còmics fundada el 1977 per Rafa Martínez.
 Norma (escacs) cadascun dels mèrits obtinguts de forma oficial, la suma dels quals serveix per a obtenir un títol de la FIDE.
 Norma (Itàlia), població italiana de la regió del Laci.